

Patronymes 

 Alexander Cepeda (1998-), coureur cycliste équatorien.
 Angie Cepeda (1974-), actrice et mannequin de Colombie.
 Fernando Cepeda (1964-), matador espagnol.
 Francisco Cepeda (1906-1935), coureur cycliste espagnol.
 Iván Cepeda (1962-), homme politique colombien
 Jefferson Cepeda (1996-), coureur cycliste équatorien.
 Orlando Cepeda (1937-), ancien joueur de baseball de Porto Rico.

Toponymes 

 Cepeda, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Cepeda de la Mora, commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.

Batailles